Fernando Navarro puede referirse a:

 Fernando Navarro Corbacho (1982-), futbolista español;
 Fernando Navarro Montoya (1966-), futbolista argentino;
 Fernando Navarro Morán (1989-), futbolista mexicano;
 Fernando Navarro Ruiz (1867-1944), fotógrafo español;
 Fernando Navarro, arquitecto español;
 Fernando Navarro (1962-), médico y traductor español;
 Fernando Navarro, guionista;
 Fernando Navarro, periodista y escritor español.